USS Maryland kan syfta på ett av fyra amerikanska örlogsfartyg, namngiva efter den amerikanska delstaten Maryland:
USS Maryland (1799), en slup, under Napoleonkrigen.
, en Pennsylvania-klass kryssare, i tjänst 1905-1927. Bytte namn till Frederick 1916. För att frigöra namnet för slagskeppet USS ''Maryland.
, ett slagskepp i Colorado-klassen, i tjänst mellan 1923 och 1947.
,  en Ohio-klass kärnreaktor driven ubåt, tagen i tjänst 1992.

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg
USS Maryland